

Prénom

Autres 
Agnia peut aussi désigner :
 Agnia, une localité de la Côte d'Ivoire ;
 (847) Agnia, un astéroïde.